Verbnjak ist der Familienname der folgenden Personen:

 Franc Verbnjak (1792–1859), slowakischer Poet und Historiker <--https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi773391/ -->
 Heinz Verbnjak (* 1973), österreichischer Skibergsteiger und Radsportler
 Paul Verbnjak (* 2001), österreichischer Alpinist